HPF steht für:
 High Performance Fortran, eine Variante der Programmiersprache Fortran 90
 High Power Field, Begriff aus der Mikroskopie, siehe Hauptgesichtsfeld
 Polizeikennzeichen für die Woiwodschaft Łódź, Polen

Abkürzung